Mikes Mihály (?–1662) erdélyi kancellár 1656–1660 között
 zabolai gróf Mikes Mihály (1667–1721) ítélőmester, guberniumi tanácsos, háromszéki főkapitány, Belső-Szolnok vármegye főispánja